Margareta Eriksdotter kan syfta på:

Märta av Danmark (i Sverige Margareta Eriksdotter), dansk prinsessa och svensk drottning
Margareta Eriksdotter (Erikska ätten) (1155–1209), en svensk prinsessa och en norsk drottning
Margareta Eriksdotter (Vasa) (–1536), syster till Gustav Vasa
Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) (1516–1551), Gustav Vasas andra gemål drottning av Sverige 1536-1551
Margareta Eriksdotter (Krummedige) (1390-1451)